11-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 26 по 28 июня 2009 года в Люксембурге (Люксембург) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 6 по 22 июня 2008 года на Мальте и в Люксембурге. Участники — Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Северная Ирландия, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
6—8 июня 2008. Бормла (Мальта).

 6 июня: Кипр — Шотландия 3:0 (25:21, 25:15, 25:16); Исландия — Мальта 3:1 (25:17, 25:17, 24:26, 25:17).
 7 июня: Исландия — Шотландия 3:2 (25:20, 25:27, 23:25, 25:22, 15:9); Кипр — Мальта 3:1 (23:25, 25:21, 25:10, 25:17).
 8 июня: Кипр — Исландия 3:0 (25:18, 25:23, 25:18); Шотландия — Мальта 3:0 (25:15, 25:20, 25:17).

Группа В 
20—22 июня 2008. Люксембург (Люксембург).

 20 июня: Северная Ирландия — Фарерские острова 3:2 (19:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:13); Люксембург — Сан-Марино 3:0 (25:20, 25:22, 28:26).
 21 июня: Люксембург — Фарерские острова 3:1 (25:15, 21:25, 25:16, 25:22); Северная Ирландия — Сан-Марино 3:0 (25:16, 25:20, 28:26).
 22 июня: Северная Ирландия — Люксембург 3:2 (16:25, 27:25, 25:20, 28:30, 15:7); Фарерские острова — Сан-Марино 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 28:26).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили по две лучшие команды из групп —  Кипр,  Исландия,  Северная Ирландия и  Люксембург.

Финальный этап 
26—28 июня 2009. Люксембург (Люксембург).

 26 июня: Кипр — Исландия 3:2 (23:25, 25:18, 25:22, 17:25, 15:13); Люксембург — Северная Ирландия 3:0 (25:21, 25:16, 25:17).
 27 июня: Кипр — Северная Ирландия 3:0 (25:19, 25:18, 25:21); Люксембург — Исландия 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).
 28 июня: Исландия — Северная Ирландия 3:0 (25:21, 25:15, 25:23); Кипр — Люксембург 3:2 (18:25, 22:25, 25:19, 25:21, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр : Димитрис Апостолу, Панайотис Эраклеус, Габриэл Георгиу, Владимир Кнежевич, Никос Колас, Стилианос Масиас, Димитрис Пампакас, Маринос Папахристодулу, Ахиллеас Петракидис, Сотирис Петракидис, Саввас Савва. Главный тренер — Антониос Пападопулос. 

  Люксембург : Бен Алгелсберг, Джамель Белхаучи, Жиль Браас, Анди Кёниг, Тим Лаварт, Ральф Лентц, Жан Люкс, Лоран Шодер, Хуан Пабло Штутц, Массимо Тарантини, Франтишек Восагло, Даниэль Зёйдберг. Главный тренер — Бурхард Диш. 

  Исландия : Рейнир Арнассон, Вуйтек Бахорски, Эмиль Гуннарссон, Роберт Карл Хлодверссон, Орри Тор Йонссон, Хилмар Сигурйонссон, Александр Стефанссон, Хафстейн Валдимарссон, Кристьян Валдимарссон, Валюр Гудйон Валссон. Главный тренер — Михаэль Оверхаге.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ
 Пресс-релиз ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2008 год в волейболе
2009 год в волейболе